

Geografia 
 Ceglie – frazione della città slovena di Bisterza
 Ceglie del Campo – quartiere della città italiana di Bari
 Ceglie Messapica – comune italiano della Puglia

Altro 
 Luca Ceglie – atleta italiano

Pagine correlate 
 De Ceglie